Плинто́вка — малая река в районе Капотня Юго-Восточного административного округа Москвы, левый приток Москвы-реки. Своё название получила от географического термина «плинтовка», который означает «участок пахотной земли на болоте». Речное русло заключено в подземный коллектор. По сообщению диггеров, вода Плинтовки сильно загрязнена нефтепродуктами. Питание реки осуществляется за счёт её притоков — Лесного и Среднего ручьёв.

Длина составляла 3 км, площадь водосборного бассейна — 3-6 км². Исток располагался в лесных болотах у пересечения Ставропольской и Чагинской улиц. Водоток проходил через Чагинское болото. Устье находилось к северу от деревни Чагино. Теперь река сливается в Главную отводную канаву на востоке Люблинских полей орошения к западу от улицы Капотня.

Примечания

Литература

Ссылки 
  на сайте Retromap
  на сайте narod.ru
  на сайте LiveJournal
  на сайте LiveJournal
  на сайте Urban3p.ru

Притоки Москвы
Реки Москвы
Подземные реки